Pseudomesochra är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudomesochra i familjen Pseudotachidiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Miraciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pseudomesochra